Bowling Green Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowling Green Mountain (New Jersey)
 Bowling Green Mountain (Virginia)